Saint-Michel-des-Saints är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Lanaudière och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Ottawa. Saint-Michel-des-Saints ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger vid sjön Lac Kaiagamac.

Terrängen runt Saint-Michel-des-Saints är huvudsakligen platt, men åt sydväst är den kuperad. Saint-Michel-des-Saints ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Saint-Michel-des-Saints. Runt Saint-Michel-des-Saints är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

I omgivningarna runt Saint-Michel-des-Saints växer i huvudsak blandskog.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec